Velika nagrada Belgije 1985 je bila trinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1985. Odvijala se je 15. septembra 1985.

Dirka 

|-
! 1
| 12
|  Ayrton Senna
| Lotus-Renault
| 43
| 1:34:19,893
| 2
| 9
|-
! 2
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Honda
| 43
| + 28,422 s
| 7
| 6
|-
! 3
| 2
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 43
| + 55,109 s
| 1
| 4
|-
! 4
| 6
|  Keke Rosberg
| Williams-Honda
| 43
| + 1:15,290
| 10
| 3
|-
! 5
| 7
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 42
| +1 krog
| 3
| 2
|-
! 6
| 16
|  Derek Warwick
| Renault
| 42
| +1 krog
| 14
| 1
|-
! 7
| 17
|  Gerhard Berger
| Arrows-BMW
| 42
| +1 krog
| 8
|  
|-
! 8
| 8
|  Marc Surer
| Brabham-BMW
| 42
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 9
| 25
|  Philippe Streiff
| Ligier-Renault
| 42
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 10
| 18
|  Thierry Boutsen
| Arrows-BMW
| 40
| +3 krogi
| 9
|  
|-
! 11
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Renault
| 38
| Trčenje
| 17
|  
|-
! 12
| 29
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Motori Moderni
| 38
| +5 krogov
| 24
|  
|-
! 13
| 3
|  Martin Brundle
| Tyrrell-Renault
| 38
| +5 krogov
| 21
|  
|-
! NC
| 24
|  Huub Rothengatter
| Osella-Alfa Romeo
| 37
| Odstop
| 23
|  
|-
! Ods
| 22
|  Riccardo Patrese
| Alfa Romeo
| 31
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 23
|  Eddie Cheever
| Alfa Romeo
| 26
| Menjalnik
| 19
|  
|-
! Ods
| 15
|  Patrick Tambay
| Renault
| 24
| Menjalnik
| 13
|  
|-
! Ods
| 19
|  Teo Fabi
| Toleman-Hart
| 23
| Pedal za plin
| 11
|  
|-
! Ods
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Renault
| 17
| Turbo
| 9
|  
|-
! Ods
| 30
|  Christian Danner
| Zakspeed
| 16
| Menjalnik
| 22
|  
|-
! Ods
| 9
|  Philippe Alliot
| RAM-Hart
| 10
| Trčenje
| 20
|  
|-
! Ods
| 28
|  Stefan Johansson
| Ferrari
| 7
| Zavrten
| 5
|  
|-
! Ods
| 20
|  Piercarlo Ghinzani
| Toleman-Hart
| 7
| Trčenje
| 16
|  
|-
! Ods
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 3
| Sklopka
| 4
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Alain Prost 1'55.306

Formula 1 sezona 1985
1985